Illa de Saint Thomas, illa caribenya a les Illes Verges Nord-americanes i antiga colònia danesa
 Saint-Thomas (Aisne), municipi francés al departament de l'Aisne
 Saint-Thomas (Haute-Garonne), municipi francès al departament de l'Alta Garona
 Saint-Thomas-de-Conac, municipi francès al departament de Charente Marítim
 Saint-Thomas-de-Courceriers, municipi francès al departament de Mayenne
 Saint-Thomas-en-Argonne, municipi francès al departament del Marne
 Saint-Thomas-en-Royans, municipi francès al departament de la Droma
 Saint-Thomas-la-Garde, municipi francès al departament del Loira
 St. Thomas (Dakota del Nord), població a l'estat de Dakota del Nord(EUA)
 St. Thomas (Missouri), població a l'estat de Missouri (EUA)
 St. Thomas's Mount, ciutat i antic cantonment al districtye de Chingleput (Tamil Nadu, Índia)